Llengua: Enya (lletra) és el nom de la quinzena de lletra de l'alfabet castellà.
 Música: Enya és el pseudònim de Eithne Patricia Ní Bhraonáin, cantant i compositora de música New Age.
 Astronomia: 6433 Enya és un asteroide descobert el 18 de novembre de 1978. vegeu: Llista d'asteroides (6001-7000)